Gesundheitslehre steht für

 das Fachgebiet eines Gesundheitslehrers
 Hygiene
 Regimen sanitatis